A 31 103-as számú mellékút egy öt számjegyű országos közút Pest megyében.

Nyomvonala
Kóka központjában ágazik ki a 3105-ös útból, annak 26,900-as kilométerszelvénye közelében, délkelet felé, Nagykátai út néven. Nem sokkal a második kilométere előtt hagyja el a település utolsó házait; külterületi szakasza az Alsóhegy nevet viseli. A 31 106-os útba torkollva ér véget, annak 1. kilométerénél, Kóka és Tápiószecső határvonalán.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 3,665 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 5.

Jegyzetek

31103
Tápiószecső